

Persone 
 Chris Kunitz – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Maria Kunitz – altro nome col quale è conosciuta l'astronoma e matematica tedesca della Maria Cunitz
 Stanley Kunitz – poeta statunitense

Altro 
 Kunitz/Laasan – distretto della città di Jena in Turingia